Niemcy:
 Lindenfels – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße
 Lindenfels – były powiat

Inne:
 Lindenfels – ród
 Lindenfels – zamek